Amerikai Egyesült Államok
Plaistow település New Hampshire államban
 Anglia
Plaistow, London Newham kerületének egyik körzete
Plaistow, metróállomás Londonban